

Brasil

Municípios 
Água Fria (Bahia)
Água Fria de Goiás

Bairros 
Água Fria (Recife)
Água Fria (São Paulo)

Desambiguações de topônimos